Ayrton Senna (1960–1994) — piloto brasileiro de automobilismo
Bruno Senna (1983) — automobilista brasileiro
Instituto Ayrton Senna — ONG brasileira, criada pela família do piloto Ayrton Senna após sua morte, em 1994
Leonardo Senna — irmão do piloto Ayrton Senna
Rodovia Ayrton Senna ou Rodovia dos Trabalhadores (SP-070) — rodovia do estado de São Paulo

Senna (filme) — filme sobre o piloto brasileiro Ayrton Senna
Senna (planta)
Senninha — personagem de história em quadrinhos inspirado no piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna
Viviane Senna (1957) — irmã do piloto tricampeão mundial Ayrton Senna

Localidades 
Senna Comasco — comuna da região Lombardia, Itália
Senna Lodigiana — comuna da região Lombardia, Itália

Desambiguações de esportes
Desambiguações de topônimos